Port lotniczy Zadar
 Dolar Zimbabwe

en:ZAD